Армяне в Тбилиси  (; ) — национальное меньшинство в Тбилиси, Грузия. В Тбилиси родилось много известных представителей армянской нации.

Средние века 

История проживания армян в Тбилиси берёт начало ещё в древности. Сельджукское завоевание Армении вызвало крупномасштабную эмиграцию. В этот период многие армяне из северных областей Армении переселились в Тифлис. При грузинском царе Давиде IV Строителе (1089—1125) большое количество армян переселились в Тбилиси из бывшей армянской столицы Ани и его области. При царице Тамаре (1184—1213) армяне играли в этом городе значимую роль. Во второй половине XIII века об армянах в Тбилиси сообщал Марко Поло. В XIV столетии в результате захвата Армении турками тысячи армян вынужденно эмигрировали на север, в Грузию, образуя значительный массив в Тбилиси и окрестных территориях. В эту эпоху создается древний пласт армянского населения среди грузин.

Этническая статистика Тифлиса в XIX веке 
В начале XIX века основную часть населения Тифлиса составляли армяне. В течение XIX века общая численность города стремительно росла, при этом претерпевал значительные изменения процентный состав этнических групп. Неуклонно росла доля грузин и русских.
В 1803 году армяне составляли 92,6 % населения Тбилиси, в 1846 году число армян снизилось до 75,4 %, а уже к 1864 году армяне составили менее половины 47,4 %, против 24,7 % грузин. С присоединением Восточной Грузии к России в 1801 г. усилился поток армян из владений Персии (ханства на территории Вост. Армении) в Тбилиси и другие поселения Вост. Грузии. Наибольшую долю в этом потоке составляли армяне из Эриванского ханства. Так, в 1804 г. в Авлабаре и Гаретубани поселились армяне из Эривани и Карабаха, среди них указаны 74 глав семей из Эривани, а общее число переселенцев составило 1466 человек (746 мужчин и 720 — женщин). В том же году 50 армянских семей из Эривани, ушедшие до этого в Памбак, поселились в Тбилиси. В 1805 г. на Авлабаре и в Чугурети поселились выходцы из области Гехаркуник Вост. Армении, к 1810 г. их число составляло 654 человек. В том же году группа из армян из Эриванского ханства в 357 семей ушла в Грузию, где часть поселилась в городе.

Также и большая часть ремесленников города были из армян, будучи организованными в особые ремесленные гильдии — амкарства. Так, в 1846 году в городе было 1926 ремесленников, из которых 1448 — армяне, 256 — грузины, 71 — католики, 58 — татары, 35 — немцы и т. д..

XX век 
В 1917 года прошли выборы в городскую думу города. По результатам которых из 120 мест: 47 заняли армяне; 39 грузины; 21 русские; 5 татары; 2 осетины и  остальные поляки, евреи и немцы

Авлабар 

Авлабар — один из древнейших районов Тбилиси. В XIX веке был преимущественно населён армянами. Авлабар входит в административный состав Исани-Самгорского района, так же Авлабар частично входит в административный состав района старый Тбилиси. Авлабар является связующим звеном между Исани-Самгорским районом и центральными районами Тбилиси. В прошлом являлся центром армянской интеллигенции на территории Грузии.

Об армянском населении Тифлиса-Тбилиси 

- Цифры населения Тифлиса по народностям дают, между прочим, следующий вывод: Число Армян превышает все другие национальности, отдельно взятыя: зимою их было 15,268 душ муж. и 13,136 душ жен., летом 17,653 душ и 13,527 жен.; за тем следуют почти в одинаковой пропорции к временам года, — Грузины 8,283 муж. и 6,595 жен., и Русские — 6,965 м и 5,497 ж. Поляков было в зимнее время — 622 д. м. и 327 ж. п., в летнее 566 м, 321 ж. Резкому колебанию подвержена численность Персиян; так зимою их бывает только — 508 м и 21 ж., а летом 7,124 м и 29 ж. Между Европейцами первое место по численности занимают Немцы — 578 м и 541 ж. летом и 629 м, 584 ж. зимою.
За 4 года перед сим в Тифлисе считалось
…
Церквей 54, из коих православных 25, армяно-григорианских 26, лютеранских 2, римско-католическая 1, монастырей 2, часовня 1, мечетей 2, синагог 2, молоканский молитвенный дом 1.

Экономика 
Первая частная лечебница Б.А. Навасардяна находилась в Куки, напротив памятника . В доме Абовянца была открыта  школа рисования кавказского общества поощрения изящных искусств . Правление Тифлисского дворянского земельного банка находилось в бывшем доме Арцруни

Армянские храмы в Тбилиси 

Согласно данным «Кавказского календаря», на 1847 год в Тбилиси имелось 23 армянские церкви.

 Авлабарская церковь Св. Карапета (Св. Предтечи Иоана Крестителя)( 1400г.- возобновлена в 1822г), Тбилиси — переделана в грузинскую.
 Ванкский собор (Тбилиси), Тбилиси (1480 или 1720) — снесён
 Верийская церковь Св. Карапи, Тбилиси — переделана в грузинскую.
 Дзорабашская церковь Св. Георгия, Тбилиси — снесена, на её месте строится грузинская церковь.
 Джиграшенская церковь Св. Благовещения, Тбилиси — снесена.
 Камояна церковь Св. Георгия, Тбилиси — снесена.
 «Карапи» церковь Св. Георгия, Тбилиси(1600 г) — переделана в грузинскую.
 Кукийская церковь Пресв. Богородицы, Тбилиси — снесена.
 Мугнинская церковь Св. Георгия, Тбилиси — не действует.
 Навтлугская церковь Св. Георгия, Тбилиси — снесена.
 Церковь Норашен, 1467 г., Тбилиси — не действует.
 Девичий монастырь, Тбилиси — переделан в грузинский.
 Петхаинская церковь Пресв. Богородицы (Бетлехем), Тбилиси — переделана в грузинскую. Построена в 1500 году, и возобновлена в 1740 году грузинским князем
 Церковь Св. Архангелов, Тбилиси — снесена, на её месте строится грузинская церковь.
 Церковь Св. Георгия Просветителя, Тбилиси — снесена.
 Церковь Зркинянц, Тбилиси — снесена.
 Церковь Камянц, Тбилиси — снесена.
 Церковь Св. Карапета, Тбилиси — переделана в грузинскую.
 Церковь Св. Креста, Тбилиси.
 Церковь Св. Минаса, Тбилиси — не действует.
 Церковь Сурб-Ншан, Тбилиси — развалины.
 Церковь Св. Саркиса (Св.Сергия) (1737 г.), Тбилиси — "была замечательна своим празднеством перед Великим постом, куда стекалось большое количество народа. Ныне снесена.
 Церковь Св. Степаноса (Св.Стефана), Тбилиси — переделана в грузинскую. Бала основана князьями Бебутовыми в 1717 году.
 Церковь Нор Эчмиадзин, Тбилиси — действующая. 
 Чугуретская церковь Пресв. Богородицы, Тбилиси — переделана в грузинскую.
 Шамхорская церковь Пресв. Богородицы, Тбилиси — развалины.

Согласно специалистам Нилу Хауэру и Брэдли Джардину, существует заинтересованность в уничтожении любых свидетельств присутствия армян в Тбилиси. Как отмечает "Human Rights Education and Monitoring Center" и "Институт толерантности и разнообразия", в Тбилиси существует семь исторических армянских церквей, которыми желает завладеть грузинская православная церковь. Последняя уже завладела почти всеми католическими храмами на территории Грузии, а  также объявила грузинской церковью мечеть в селе Мох .

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Портал Армян Грузии
 Процессы огрузинивания в Грузии. Фонд Нораванк
 О памятниках, стукачах и человеческом достоинстве

Армяне в Тбилиси